Финал Кубка Испании по футболу 1965/1966 стал 64-ым в истории и состоялся 29 мая 1966 года. «Сарагоса» победил «Атлетик Бильбао» со счётом 2:1 и в 2-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

19667
Испания
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 29 мая
Май 1966 года
Спорт в Испании в 1966 году
Спортивные соревнования в Мадриде